Primo a morire (1st to Die) – romanzo di James Patterson del 2001
 Caccia al killer (1st to Die) – film per la televisione del 2003 diretto da Russell Mulcahy